

Ґожиці — гміна в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Ґожиці — гміна в Тарнобжезькому повіті Підкарпатського воєводства
 Ґожиці — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґожиці — село в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґожиці — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґожиці — село в гміні Ґожиці Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Гориці (Ґожиці) — село в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґожиці — село в гміні Ґожиці Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Ґожиці — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ґожиці — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства